Sezon 2014/15 3. Ligi - 7. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2014/15 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 źródło: 
 Arminia Bielefeld i MSV Duisburg awansowały do 2. Bundesligi 2015/16.
 Holstein Kiel przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 3. Lidze 2015/16.
 SSV Jahn Regensburg, SpVgg Unterhaching i Borussia Dortmund II spadły do Regionalligi 2015/16.
 * Za wykroczenia licencyjne SpVgg Unterhaching został ukarany przez DFB 2. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 TSV 1860 Monachium wygrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2015/16.
 Holstein Kiel przegrał mecze barażowe i pozostał w 3. Lidze 2015/16.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2014/15
 2. Bundesliga 2014/15
 Regionalliga 2014/15
 Oberliga 2014/15

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Niemczech
2015 w Niemczech